

Personen
Abraham Lincoln, de 16e president van de Verenigde Staten

Films
Abraham Lincoln (1924), een film van J. Searle Dawley
Abraham Lincoln (1930), een film van D.W. Griffith
Lincoln (2012), een film van Steven Spielberg
Abraham Lincoln: Vampire Hunter, een horrorfilm van Tim Burton en Timoer Bekmambetov

Schepen
USS Abraham Lincoln (CVN-72), een Amerikaans vliegdekschip
USS Abraham Lincoln (SSBN-602), een Amerikaanse onderzeeboot

Overig
Abraham Lincoln (standbeeld), een standbeeld van president Lincoln in Washington
Abraham Lincoln Birthplace National Historic Site, een historische plaats in Amerika